Franciaország
Montceaux, település Franciaországban, Ain megyében
Montceaux-l’Étoile, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Montceaux-lès-Meaux, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Montceaux-lès-Provins, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Montceaux-Ragny, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Montceaux-lès-Vaudes, település Franciaországban, Aube megyében